Валентина Кирилловна Татарова  (род. 15 июня 1952, село Аршаново, Хакасская автономная область) — российская писательница, поэт и прозаик. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Хакасия.

Биография 
Родилась 15 июня 1952 года в селе Аршаново Алтайского района Хакасской автономной области в семье учителей. После окончания филологического факультета Абаканского педагогического института 10 лет преподавала в Аршановской школе. Затем работала в Абакане корреспондентом местного радио и телевидения, научным сотрудником в республиканском научно-методическом центре, заместителем председателя правления Союза писателей Хакасии.

Творчество 
Писать стихи начала со школьной скамьи. Первые стихи были опубликованы в поэтическом сборнике молодых авторов «Весенние листья» в 1974 году. С тех пор стихи поэтессы на хакасском и русском языках публиковались на страницах газеты «Ленин чолы» и альманахе «Ах тасхыл».

Повести Татаровой «Белая айра» и «Крик турпана» были переведены на русский язык.

Татарова В. К. — член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Хакасия.

Библиография 
 Крик турпана : Повести : [Пер. с хакас.] — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1993
 Брусника на ладони : Сб. стихов / — Абакан: Хакас. кн. изд-во «Айра», 1995
 Белая волчица: поэтическая этнология / — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2007. — 282 с.
 Серебряные серьги : [стихи] — Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2008
 Алтын теек: сборник стихов / — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2012. — На хакас. яз. — 88 с.

Литература 
 Татарова Валентина Кирилловна: [Биогр. справка] // Кызласов А. С., Тугужекова В. Н. Писатели и художники Хакасии. — Абакан, 1997. — С. 62—63.
 Бутанаева З. Незабываемая встреча // Хакасия. — 1998. — 15 апр.

Ссылки 
 
 
 

Писатели СССР
Писатели России
Писатели Хакасии
Поэты Хакасии
Журналисты Хакасии
Заслуженные работники культуры Республики Хакасия
Выпускники Хакасского государственного университета
Члены Союза писателей России